Syneta är ett släkte av skalbaggar som beskrevs av Pierre François Marie Auguste Dejean 1837. Syneta ingår i familjen bladbaggar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life och Dyntaxa:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Bladbaggar
Syneta